Thoresen ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Thoresen (1858–1911), norwegische Frauenrechtlerin
 Christel Thoresen (* 1980), norwegische Snowboarderin 
 Else Thoresen (* 1961), norwegische Badmintonspielerin
 Hallvar Thoresen (* 1957), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Ingrid Thoresen (* 1946), norwegische Orientierungsläuferin, verheiratete Hadler
 Jan Thoresen (* 1968), norwegischer Curler
 Lasse Thoresen (* 1949), norwegischer Komponist und Musikpädagoge
 Magdalene Thoresen (1819–1903), dänisch-norwegische Schriftstellerin und Schwiegermutter Henrik Ibsens
 Patrick Thoresen (* 1983), norwegischer Eishockeyspieler
 
 Rebecca Thoresen (* 1978), australisch-maltesische Basketballspielerin
 Steffen Thoresen (* 1985), norwegischer Eishockeyspieler
 Stian Tomt Thoresen (* 1976), norwegischer Musiker, siehe Shagrath (Musiker)
 Synnøve Thoresen Bolstad (* 1966), norwegische Biathletin
 Thorstein H. H. Thoresen (1885–1956), US-amerikanischer Politiker
 Turi Storstrøm Thoresen (* 1996), norwegische Biathletin

Siehe auch:
 Thorsen